Конституционный референдум в Того проходил 9 апреля 1961 года одновременно со всеобщими выборами. По новой Конституции Того становилось президентско-парламентской республикой с всенародными выборами президента. Конституция была одобрена 99,62% голосов избирателей при явке 90%.

Предвыборная обстановка 
Того получило независимость от Франции 27 апреля 1960 года. В соответствии с законом, принятым 1 апреля 1961 года, президент Силванус Олимпио распустил Национальное собрание, чтобы одновременно организовать конституционный референдум и новые выборы в законодательные органы, а также президента. Проект новой Конституции Того предусматривал режим президентско-парламентской республики с главой государства, избрираемым прямым голосованием и наделённым широкими полномочиями, по образцу конституции Пятой Французской республики. Национальное собрание избиралось каждые пять лет, а президент избирался на семь лет простым большинством голосов без ограничения срока полномочий. Конституция предоставляла президенту право наложить на законопроекты вето, которое Национальное собрание могло преодолеть только большинством в две трети голосов. Президент также имел право помилования, роспуска парламента и право выставлять проекты на всеобщее голосование.

Результаты

Примечания 

Того
Референдумы в Того
1961 год в Того
Конституционные референдумы
Апрель 1961 года